Lipstick Jungle kan avse:

 Läppstiftsdjungel (originaltitel: Lipstick Jungle) – en roman av Candace Bushnell
 Lipstick Jungle (TV-serie) – en amerikansk dramaserie baserad på romanen